Abisua was een hogepriester van de Israëlieten. Hij is uitsluitend bekend vanwege zijn vermelding in twee lijsten van hogepriesters in de Hebreeuwse Bijbel, waar hij genoemd wordt als zoon van Pinechas en als vader van Bukki. Het is daarbij niet zeker of er generaties zijn overgeslagen, zoals in geslachtslijsten wel vaker voorkwam.

Stamboom

Noten

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel
Joods hogepriester